|-
|(51751)||2001 KQ66|| align=right|13,7|| align=right|3,188|| align=right|0,163|| align=right|16,81|| align=right|5,692||MBA||23. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51752)||2001 KW68|| align=right|15,3|| align=right|2,624|| align=right|0,114|| align=right|5,84|| align=right|4,250||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51753)||2001 KV71|| align=right|14,0|| align=right|2,533|| align=right|0,180|| align=right|7,86|| align=right|4,032||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51754)||2001 KT73|| align=right|15,8|| align=right|2,424|| align=right|0,075|| align=right|9,46|| align=right|3,773||MBA||24. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51755)||2001 LC3|| align=right|12,6|| align=right|2,654|| align=right|0,122|| align=right|28,76|| align=right|4,323||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51756)||2001 LO3|| align=right|15,2|| align=right|2,575|| align=right|0,205|| align=right|5,19|| align=right|4,131||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51757)||2001 LA4|| align=right|13,9|| align=right|3,091|| align=right|0,159|| align=right|6,21|| align=right|5,434||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51758)||2001 LL4|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,112|| align=right|6,84|| align=right|3,521||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51759)||2001 LO6|| align=right|15,2|| align=right|2,683|| align=right|0,141|| align=right|4,43|| align=right|4,395||MBA||14. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51760)||2001 LC7|| align=right|13,0|| align=right|2,934|| align=right|0,143|| align=right|14,06|| align=right|5,026||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51761)||2001 LD7|| align=right|12,3|| align=right|3,177|| align=right|0,111|| align=right|15,65|| align=right|5,663||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51762)||2001 LV7|| align=right|14,5|| align=right|2,642|| align=right|0,061|| align=right|13,98|| align=right|4,294||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51763)||2001 LD8|| align=right|13,1|| align=right|3,334|| align=right|0,181|| align=right|8,71|| align=right|6,087||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51764)||2001 LR8|| align=right|13,8|| align=right|3,136|| align=right|0,209|| align=right|9,66|| align=right|5,553||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51765)||2001 LT10|| align=right|14,3|| align=right|2,542|| align=right|0,143|| align=right|14,06|| align=right|4,051||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51766)||2001 LH12|| align=right|14,0|| align=right|2,678|| align=right|0,097|| align=right|13,67|| align=right|4,381||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51767)||2001 LH15|| align=right|14,0|| align=right|3,061|| align=right|0,079|| align=right|8,58|| align=right|5,355||MBA||11. junij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51768)||2001 LQ16|| align=right|14,4|| align=right|2,734|| align=right|0,151|| align=right|5,93|| align=right|4,520||MBA||14. junij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51769)||2001 LS18|| align=right|14,3|| align=right|3,056|| align=right|0,208|| align=right|12,90|| align=right|5,341||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51770)||2001 LH19|| align=right|13,5|| align=right|2,776|| align=right|0,123|| align=right|10,65|| align=right|4,625||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51771)||2001 MH|| align=right|14,0|| align=right|3,181|| align=right|0,043|| align=right|15,45|| align=right|5,674||MBA||16. junij 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(51772)||2001 MJ|| align=right|15,0|| align=right|2,686|| align=right|0,188|| align=right|11,01|| align=right|4,401||MBA||16. junij 2001||Badlands||Badlands
|-
|(51773)||2001 MV|| align=right|14,2|| align=right|2,288|| align=right|0,297|| align=right|22,18|| align=right|3,461||MBA||16. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51774)||2001 MH1|| align=right|13,9|| align=right|2,653|| align=right|0,183|| align=right|11,32|| align=right|4,321||MBA||16. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51775)||2001 MZ2|| align=right|13,1|| align=right|3,219|| align=right|0,121|| align=right|8,64|| align=right|5,775||MBA||16. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51776)||2001 MT3|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,211|| align=right|4,13|| align=right|4,100||MBA||16. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51777)||2001 MG8|| align=right|13,3|| align=right|3,203|| align=right|0,148|| align=right|10,32|| align=right|5,732||MBA||20. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51778)||2001 MV8|| align=right|14,2|| align=right|2,557|| align=right|0,139|| align=right|14,80|| align=right|4,088||MBA||17. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51779)||2001 MY8|| align=right|14,8|| align=right|2,939|| align=right|0,119|| align=right|1,74|| align=right|5,038||MBA||19. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51780)||2001 MB9|| align=right|13,9|| align=right|2,963|| align=right|0,120|| align=right|9,05|| align=right|5,100||MBA||20. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51781)||2001 MU9|| align=right|14,0|| align=right|2,577|| align=right|0,139|| align=right|14,48|| align=right|4,135||MBA||22. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51782)||2001 MC12|| align=right|14,7|| align=right|2,629|| align=right|0,043|| align=right|4,04|| align=right|4,263||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51783)||2001 MO12|| align=right|13,7|| align=right|2,730|| align=right|0,106|| align=right|11,15|| align=right|4,510||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51784)||2001 MJ15|| align=right|14,2|| align=right|2,747|| align=right|0,181|| align=right|9,45|| align=right|4,552||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51785)||2001 MG17|| align=right|13,8|| align=right|3,065|| align=right|0,045|| align=right|9,52|| align=right|5,364||MBA||27. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51786)||2001 MY18|| align=right|12,7|| align=right|3,166|| align=right|0,166|| align=right|15,11|| align=right|5,633||MBA||29. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51787)||2001 MP19|| align=right|15,5|| align=right|2,464|| align=right|0,153|| align=right|10,89|| align=right|3,867||MBA||22. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51788)||2001 ME21|| align=right|14,9|| align=right|2,900|| align=right|0,055|| align=right|3,08|| align=right|4,939||MBA||26. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51789)||2001 MG21|| align=right|13,9|| align=right|3,137|| align=right|0,114|| align=right|8,71|| align=right|5,556||MBA||26. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51790)||2001 MG23|| align=right|11,9|| align=right|3,252|| align=right|0,046|| align=right|14,81|| align=right|5,863||MBA||27. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51791)||2001 MD24|| align=right|13,8|| align=right|2,575|| align=right|0,057|| align=right|14,09|| align=right|4,130||MBA||27. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51792)||2001 MD25|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,254|| align=right|12,78|| align=right|4,135||MBA||17. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51793)||2001 MK25|| align=right|13,1|| align=right|2,860|| align=right|0,204|| align=right|14,39|| align=right|4,836||MBA||17. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51794)||2001 MC26|| align=right|14,4|| align=right|2,710|| align=right|0,177|| align=right|13,10|| align=right|4,461||MBA||19. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51795)||2001 MR26|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,096|| align=right|4,14|| align=right|3,552||MBA||19. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51796)||2001 MJ27|| align=right|12,6|| align=right|3,033|| align=right|0,029|| align=right|9,72|| align=right|5,282||MBA||20. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51797)||2001 MM27|| align=right|13,8|| align=right|3,203|| align=right|0,090|| align=right|6,27|| align=right|5,731||MBA||20. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51798)||2001 MA28|| align=right|15,0|| align=right|3,062|| align=right|0,188|| align=right|3,26|| align=right|5,357||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51799)||2001 MF29|| align=right|14,5|| align=right|3,024|| align=right|0,101|| align=right|2,58|| align=right|5,257||MBA||27. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51800)||2001 NN2|| align=right|15,0|| align=right|2,706|| align=right|0,037|| align=right|4,88|| align=right|4,451||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51801)||2001 NZ2|| align=right|13,4|| align=right|3,165|| align=right|0,109|| align=right|17,05|| align=right|5,631||MBA||12. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51802)||2001 NF4|| align=right|14,0|| align=right|2,613|| align=right|0,095|| align=right|14,95|| align=right|4,224||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51803)||2001 NN7|| align=right|15,1|| align=right|2,673|| align=right|0,047|| align=right|3,57|| align=right|4,369||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51804)||2001 NP8|| align=right|14,8|| align=right|3,193|| align=right|0,132|| align=right|1,56|| align=right|5,704||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51805)||2001 NY12|| align=right|15,0|| align=right|2,536|| align=right|0,162|| align=right|5,32|| align=right|4,038||MBA||14. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51806)||2001 NN18|| align=right|14,5|| align=right|3,083|| align=right|0,103|| align=right|9,96|| align=right|5,414||MBA||12. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51807)||2001 NX19|| align=right|14,5|| align=right|2,694|| align=right|0,008|| align=right|13,77|| align=right|4,421||MBA||12. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51808)||2001 OM1|| align=right|12,2|| align=right|3,165|| align=right|0,092|| align=right|20,50|| align=right|5,629||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51809)||2001 OQ1|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,074|| align=right|10,83|| align=right|5,355||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51810)||2001 ON5|| align=right|13,9|| align=right|3,063|| align=right|0,023|| align=right|9,64|| align=right|5,360||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51811)||2001 OP5|| align=right|13,8|| align=right|3,173|| align=right|0,073|| align=right|9,43|| align=right|5,652||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51812)||2001 OE7|| align=right|12,9|| align=right|3,056|| align=right|0,115|| align=right|9,60|| align=right|5,340||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51813)||2001 OT8|| align=right|13,2|| align=right|3,069|| align=right|0,127|| align=right|10,61|| align=right|5,374||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51814)||2001 OZ8|| align=right|12,4|| align=right|3,064|| align=right|0,062|| align=right|8,59|| align=right|5,363||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51815)||2001 OM10|| align=right|13,8|| align=right|3,077|| align=right|0,109|| align=right|8,69|| align=right|5,397||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51816)||2001 OY12|| align=right|14,0|| align=right|2,985|| align=right|0,103|| align=right|10,76|| align=right|5,155||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51817)||2001 OA13|| align=right|14,1|| align=right|2,627|| align=right|0,174|| align=right|13,31|| align=right|4,258||MBA||21. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51818)||2001 OM15|| align=right|13,8|| align=right|2,590|| align=right|0,191|| align=right|12,70|| align=right|4,166||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51819)||2001 OZ15|| align=right|14,5|| align=right|2,803|| align=right|0,207|| align=right|7,99|| align=right|4,692||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51820)||2001 OT19|| align=right|15,5|| align=right|2,595|| align=right|0,174|| align=right|2,99|| align=right|4,181||MBA||18. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51821)||2001 OV20|| align=right|13,7|| align=right|2,673|| align=right|0,104|| align=right|12,54|| align=right|4,369||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51822)||2001 OB25|| align=right|13,3|| align=right|3,172|| align=right|0,055|| align=right|12,26|| align=right|5,649||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|51823 Rickhusband||2001 OY28|| align=right|14,2|| align=right|3,153|| align=right|0,212|| align=right|11,55|| align=right|5,597||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|51824 Mikeanderson||2001 OE30|| align=right|14,0|| align=right|3,008|| align=right|0,109|| align=right|9,75|| align=right|5,215||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|51825 Davidbrown||2001 OQ33|| align=right|13,9|| align=right|2,967|| align=right|0,068|| align=right|9,63|| align=right|5,110||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|51826 Kalpanachawla||2001 OB34|| align=right|13,4|| align=right|3,077|| align=right|0,081|| align=right|9,58|| align=right|5,396||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|51827 Laurelclark||2001 OH38|| align=right|13,7|| align=right|3,032|| align=right|0,145|| align=right|10,24|| align=right|5,278||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|51828 Ilanramon||2001 OU39|| align=right|13,4|| align=right|2,773|| align=right|0,132|| align=right|9,48|| align=right|4,616||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|51829 Williemccool||2001 OD41|| align=right|14,7|| align=right|2,279|| align=right|0,055|| align=right|7,57|| align=right|3,439||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51830)||2001 OO44|| align=right|13,4|| align=right|2,996|| align=right|0,089|| align=right|7,90|| align=right|5,185||MBA||23. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51831)||2001 OT44|| align=right|13,4|| align=right|3,162|| align=right|0,161|| align=right|18,01|| align=right|5,622||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51832)||2001 OS46|| align=right|14,1|| align=right|2,993|| align=right|0,020|| align=right|13,48|| align=right|5,178||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51833)||2001 OP47|| align=right|13,9|| align=right|2,609|| align=right|0,110|| align=right|11,94|| align=right|4,212||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51834)||2001 OV47|| align=right|13,9|| align=right|3,074|| align=right|0,103|| align=right|10,22|| align=right|5,388||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51835)||2001 OF52|| align=right|13,8|| align=right|3,099|| align=right|0,047|| align=right|11,80|| align=right|5,454||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51836)||2001 OH56|| align=right|13,3|| align=right|3,381|| align=right|0,010|| align=right|12,21|| align=right|6,217||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51837)||2001 OA59|| align=right|14,1|| align=right|3,122|| align=right|0,160|| align=right|10,11|| align=right|5,516||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51838)||2001 OC61|| align=right|14,0|| align=right|3,994|| align=right|0,270|| align=right|1,12|| align=right|7,980||HLD||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51839)||2001 OF65|| align=right|13,5|| align=right|3,109|| align=right|0,101|| align=right|11,48|| align=right|5,481||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51840)||2001 OH65|| align=right|13,2|| align=right|3,163|| align=right|0,064|| align=right|11,97|| align=right|5,624||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51841)||2001 OO65|| align=right|14,5|| align=right|2,565|| align=right|0,129|| align=right|11,72|| align=right|4,108||MBA||23. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51842)||2001 OQ68|| align=right|14,9|| align=right|2,694|| align=right|0,143|| align=right|12,48|| align=right|4,422||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51843)||2001 OF83|| align=right|13,5|| align=right|2,982|| align=right|0,144|| align=right|16,18|| align=right|5,149||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51844)||2001 ON83|| align=right|13,8|| align=right|3,168|| align=right|0,030|| align=right|11,33|| align=right|5,639||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51845)||2001 OO83|| align=right|13,4|| align=right|3,219|| align=right|0,065|| align=right|8,97|| align=right|5,775||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51846)||2001 OT88|| align=right|13,6|| align=right|2,609|| align=right|0,117|| align=right|12,05|| align=right|4,213||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51847)||2001 OV88|| align=right|14,1|| align=right|2,918|| align=right|0,121|| align=right|3,38|| align=right|4,983||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51848)||2001 OZ89|| align=right|13,7|| align=right|3,215|| align=right|0,129|| align=right|12,79|| align=right|5,763||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51849)||2001 OX90|| align=right|14,9|| align=right|3,119|| align=right|0,113|| align=right|1,28|| align=right|5,509||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51850)||2001 OJ92|| align=right|13,3|| align=right|3,047|| align=right|0,021|| align=right|11,24|| align=right|5,318||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51851)||2001 OC93|| align=right|13,4|| align=right|3,147|| align=right|0,217|| align=right|12,92|| align=right|5,583||MBA||24. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51852)||2001 OB95|| align=right|11,7|| align=right|3,176|| align=right|0,095|| align=right|21,39|| align=right|5,660||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51853)||2001 OY96|| align=right|14,2|| align=right|3,073|| align=right|0,033|| align=right|10,64|| align=right|5,387||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51854)||2001 OG100|| align=right|12,7|| align=right|3,213|| align=right|0,070|| align=right|14,27|| align=right|5,758||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51855)||2001 OK102|| align=right|14,1|| align=right|2,614|| align=right|0,099|| align=right|11,95|| align=right|4,225||MBA||28. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51856)||2001 OT103|| align=right|12,9|| align=right|2,580|| align=right|0,176|| align=right|12,11|| align=right|4,144||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51857)||2001 OA105|| align=right|13,0|| align=right|2,679|| align=right|0,145|| align=right|12,98|| align=right|4,385||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51858)||2001 OQ105|| align=right|12,9|| align=right|3,036|| align=right|0,118|| align=right|8,69|| align=right|5,290||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51859)||2001 OR107|| align=right|13,4|| align=right|3,214|| align=right|0,154|| align=right|5,61|| align=right|5,760||MBA||30. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51860)||2001 OS107|| align=right|13,5|| align=right|2,963|| align=right|0,109|| align=right|10,83|| align=right|5,100||MBA||30. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51861)||2001 PD|| align=right|13,9|| align=right|3,015|| align=right|0,120|| align=right|8,92|| align=right|5,233||MBA||1. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51862)||2001 PH|| align=right|13,6|| align=right|2,796|| align=right|0,154|| align=right|14,40|| align=right|4,673||MBA||4. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51863)||2001 PQ|| align=right|15,2|| align=right|3,117|| align=right|0,157|| align=right|2,26|| align=right|5,502||MBA||6. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51864)||2001 PW|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,004|| align=right|4,72|| align=right|4,506||MBA||2. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51865)||2001 PR2|| align=right|13,2|| align=right|3,921|| align=right|0,103|| align=right|2,57|| align=right|7,764||HLD||3. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51866)||2001 PH3|| align=right|13,9|| align=right|2,361|| align=right|0,192|| align=right|22,53|| align=right|3,627||MBA||4. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51867)||2001 PC4|| align=right|13,1|| align=right|2,747|| align=right|0,116|| align=right|12,08|| align=right|4,552||MBA||5. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51868)||2001 PE4|| align=right|13,3|| align=right|3,160|| align=right|0,148|| align=right|21,03|| align=right|5,617||MBA||6. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51869)||2001 PR4|| align=right|13,5|| align=right|2,971|| align=right|0,035|| align=right|9,96|| align=right|5,121||MBA||5. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51870)||2001 PC6|| align=right|13,6|| align=right|3,073|| align=right|0,116|| align=right|10,00|| align=right|5,386||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51871)||2001 PH8|| align=right|13,9|| align=right|3,172|| align=right|0,048|| align=right|9,73|| align=right|5,650||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51872)||2001 PN9|| align=right|13,3|| align=right|3,051|| align=right|0,084|| align=right|10,49|| align=right|5,329||MBA||10. avgust 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(51873)||2001 PX19|| align=right|14,6|| align=right|2,879|| align=right|0,054|| align=right|8,55|| align=right|4,883||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51874)||2001 PZ28|| align=right|13,2|| align=right|3,980|| align=right|0,233|| align=right|11,58|| align=right|7,939||HLD||15. avgust 2001||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(51875)||2001 PG34|| align=right|13,1|| align=right|3,036|| align=right|0,094|| align=right|8,78|| align=right|5,289||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51876)||2001 PU41|| align=right|13,7|| align=right|3,350|| align=right|0,042|| align=right|6,31|| align=right|6,132||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51877)||2001 PO46|| align=right|13,8|| align=right|2,999|| align=right|0,225|| align=right|12,72|| align=right|5,192||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51878)||2001 PP46|| align=right|14,2|| align=right|3,158|| align=right|0,096|| align=right|15,54|| align=right|5,611||MBA||13. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51879)||2001 PA47|| align=right|13,0|| align=right|2,980|| align=right|0,054|| align=right|11,27|| align=right|5,143||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51880)||2001 PV52|| align=right|14,6|| align=right|3,182|| align=right|0,246|| align=right|2,47|| align=right|5,675||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51881)||2001 PF58|| align=right|14,0|| align=right|2,973|| align=right|0,072|| align=right|9,43|| align=right|5,125||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51882)||2001 QM6|| align=right|13,6|| align=right|3,056|| align=right|0,119|| align=right|1,25|| align=right|5,343||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51883)||2001 QO8|| align=right|14,6|| align=right|2,525|| align=right|0,169|| align=right|3,54|| align=right|4,011||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51884)||2001 QS10|| align=right|14,3|| align=right|2,944|| align=right|0,096|| align=right|3,23|| align=right|5,052||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51885)||2001 QD14|| align=right|13,3|| align=right|3,988|| align=right|0,237|| align=right|1,62|| align=right|7,962||HLD||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51886)||2001 QV16|| align=right|13,4|| align=right|3,216|| align=right|0,126|| align=right|6,29|| align=right|5,765||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51887)||2001 QA17|| align=right|14,4|| align=right|2,524|| align=right|0,130|| align=right|4,22|| align=right|4,008||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51888)||2001 QZ17|| align=right|13,2|| align=right|3,964|| align=right|0,232|| align=right|1,79|| align=right|7,891||HLD||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51889)||2001 QC18|| align=right|13,2|| align=right|3,195|| align=right|0,113|| align=right|3,99|| align=right|5,710||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51890)||2001 QH18|| align=right|12,9|| align=right|3,129|| align=right|0,128|| align=right|20,94|| align=right|5,533||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51891)||2001 QS19|| align=right|14,0|| align=right|2,860|| align=right|0,054|| align=right|0,93|| align=right|4,836||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51892)||2001 QB25|| align=right|12,9|| align=right|3,003|| align=right|0,103|| align=right|11,23|| align=right|5,202||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51893)||2001 QD25|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,100|| align=right|5,76|| align=right|5,628||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51894)||2001 QU26|| align=right|13,6|| align=right|3,103|| align=right|0,156|| align=right|6,85|| align=right|5,465||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|51895 Biblialexa||2001 QX33|| align=right|14,3|| align=right|3,008|| align=right|0,090|| align=right|11,00|| align=right|5,216||MBA||19. avgust 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(51896)||2001 QY34|| align=right|14,8|| align=right|3,061|| align=right|0,048|| align=right|8,18|| align=right|5,355||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51897)||2001 QN35|| align=right|14,3|| align=right|2,749|| align=right|0,026|| align=right|6,45|| align=right|4,558||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51898)||2001 QS36|| align=right|13,6|| align=right|3,181|| align=right|0,062|| align=right|8,08|| align=right|5,673||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51899)||2001 QD37|| align=right|13,6|| align=right|2,983|| align=right|0,113|| align=right|9,90|| align=right|5,150||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51900)||2001 QF37|| align=right|14,2|| align=right|3,150|| align=right|0,111|| align=right|1,62|| align=right|5,589||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51901)||2001 QF39|| align=right|14,6|| align=right|3,022|| align=right|0,063|| align=right|8,94|| align=right|5,253||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51902)||2001 QL39|| align=right|14,3|| align=right|3,094|| align=right|0,182|| align=right|1,29|| align=right|5,441||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51903)||2001 QR41|| align=right|14,2|| align=right|2,963|| align=right|0,102|| align=right|2,25|| align=right|5,100||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51904)||2001 QZ41|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,076|| align=right|13,59|| align=right|4,338||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51905)||2001 QM51|| align=right|14,6|| align=right|2,685|| align=right|0,140|| align=right|4,62|| align=right|4,398||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51906)||2001 QN51|| align=right|13,7|| align=right|3,178|| align=right|0,139|| align=right|6,40|| align=right|5,663||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51907)||2001 QF58|| align=right|13,5|| align=right|2,682|| align=right|0,123|| align=right|12,07|| align=right|4,390||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51908)||2001 QP59|| align=right|14,8|| align=right|3,115|| align=right|0,122|| align=right|4,79|| align=right|5,496||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51909)||2001 QD60|| align=right|14,7|| align=right|2,647|| align=right|0,124|| align=right|11,04|| align=right|4,305||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51910)||2001 QQ60|| align=right|11,2|| align=right|5,206|| align=right|0,086|| align=right|32,55|| align=right|11,88||JUT||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51911)||2001 QD68|| align=right|12,7|| align=right|3,183|| align=right|0,081|| align=right|20,48|| align=right|5,677||MBA||20. avgust 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(51912)||2001 QS69|| align=right|12,7|| align=right|3,174|| align=right|0,156|| align=right|16,11|| align=right|5,655||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51913)||2001 QV69|| align=right|14,2|| align=right|3,156|| align=right|0,145|| align=right|5,02|| align=right|5,606||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51914)||2001 QM70|| align=right|13,0|| align=right|3,173|| align=right|0,051|| align=right|8,02|| align=right|5,652||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51915)||2001 QF71|| align=right|13,0|| align=right|2,677|| align=right|0,144|| align=right|10,47|| align=right|4,378||MBA||20. avgust 2001||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(51916)||2001 QQ73|| align=right|14,5|| align=right|2,879|| align=right|0,202|| align=right|6,44|| align=right|4,885||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51917)||2001 QQ83|| align=right|13,1|| align=right|2,564|| align=right|0,117|| align=right|18,41|| align=right|4,105||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51918)||2001 QG85|| align=right|13,9|| align=right|3,073|| align=right|0,108|| align=right|4,56|| align=right|5,386||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51919)||2001 QL86|| align=right|12,1|| align=right|3,210|| align=right|0,111|| align=right|12,84|| align=right|5,751||MBA||16. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51920)||2001 QL87|| align=right|12,9|| align=right|3,129|| align=right|0,082|| align=right|14,97|| align=right|5,534||MBA||17. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51921)||2001 QU90|| align=right|13,0|| align=right|2,670|| align=right|0,218|| align=right|28,61|| align=right|4,362||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51922)||2001 QZ92|| align=right|13,8|| align=right|3,103|| align=right|0,074|| align=right|14,96|| align=right|5,464||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51923)||2001 QD95|| align=right|15,6|| align=right|2,867|| align=right|0,057|| align=right|1,70|| align=right|4,853||MBA||22. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51924)||2001 QW96|| align=right|13,0|| align=right|3,205|| align=right|0,038|| align=right|14,67|| align=right|5,737||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51925)||2001 QA98|| align=right|15,3|| align=right|2,559|| align=right|0,226|| align=right|3,97|| align=right|4,093||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51926)||2001 QE98|| align=right|13,8|| align=right|3,181|| align=right|0,115|| align=right|4,82|| align=right|5,673||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51927)||2001 QO122|| align=right|13,1|| align=right|3,210|| align=right|0,138|| align=right|15,19|| align=right|5,749||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51928)||2001 QQ122|| align=right|14,3|| align=right|3,174|| align=right|0,066|| align=right|10,27|| align=right|5,653||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51929)||2001 QF126|| align=right|13,2|| align=right|3,170|| align=right|0,139|| align=right|11,08|| align=right|5,643||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51930)||2001 QW127|| align=right|13,0|| align=right|3,976|| align=right|0,213|| align=right|8,37|| align=right|7,927||HLD||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51931)||2001 QA128|| align=right|14,8|| align=right|2,772|| align=right|0,096|| align=right|8,01|| align=right|4,616||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51932)||2001 QF129|| align=right|14,6|| align=right|3,136|| align=right|0,030|| align=right|7,44|| align=right|5,554||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51933)||2001 QD133|| align=right|14,7|| align=right|2,969|| align=right|0,043|| align=right|10,38|| align=right|5,114||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51934)||2001 QU133|| align=right|13,1|| align=right|3,086|| align=right|0,045|| align=right|8,70|| align=right|5,420||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51935)||2001 QK134|| align=right|11,4|| align=right|5,235|| align=right|0,092|| align=right|13,00|| align=right|11,98||JUT||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51936)||2001 QM141|| align=right|14,7|| align=right|2,975|| align=right|0,095|| align=right|6,20|| align=right|5,130||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51937)||2001 QD159|| align=right|14,5|| align=right|3,000|| align=right|0,107|| align=right|2,81|| align=right|5,196||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51938)||2001 QL159|| align=right|13,8|| align=right|3,176|| align=right|0,017|| align=right|13,39|| align=right|5,659||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51939)||2001 QG168|| align=right|14,2|| align=right|2,553|| align=right|0,105|| align=right|12,02|| align=right|4,078||MBA||25. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51940)||2001 QB172|| align=right|14,1|| align=right|2,790|| align=right|0,203|| align=right|7,95|| align=right|4,658||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51941)||2001 QT175|| align=right|16,0|| align=right|2,706|| align=right|0,268|| align=right|6,09|| align=right|4,451||MBA||23. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51942)||2001 QL177|| align=right|13,4|| align=right|3,077|| align=right|0,049|| align=right|9,69|| align=right|5,396||MBA||22. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51943)||2001 QK181|| align=right|13,3|| align=right|3,214|| align=right|0,152|| align=right|12,58|| align=right|5,762||MBA||28. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51944)||2001 QW194|| align=right|14,0|| align=right|3,204|| align=right|0,141|| align=right|15,92|| align=right|5,735||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51945)||2001 QM196|| align=right|14,3|| align=right|3,119|| align=right|0,083|| align=right|16,20|| align=right|5,507||MBA||22. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51946)||2001 QE205|| align=right|13,7|| align=right|3,162|| align=right|0,059|| align=right|8,91|| align=right|5,622||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51947)||2001 QE215|| align=right|13,3|| align=right|3,046|| align=right|0,132|| align=right|9,50|| align=right|5,315||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51948)||2001 QJ215|| align=right|14,7|| align=right|2,563|| align=right|0,118|| align=right|3,14|| align=right|4,102||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51949)||2001 QF219|| align=right|14,3|| align=right|3,092|| align=right|0,052|| align=right|9,02|| align=right|5,436||MBA||23. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51950)||2001 QA222|| align=right|14,4|| align=right|3,058|| align=right|0,072|| align=right|9,27|| align=right|5,346||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51951)||2001 QD222|| align=right|14,3|| align=right|3,055|| align=right|0,109|| align=right|10,87|| align=right|5,340||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51952)||2001 QG226|| align=right|13,3|| align=right|3,090|| align=right|0,057|| align=right|8,93|| align=right|5,430||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51953)||2001 QK239|| align=right|13,9|| align=right|3,159|| align=right|0,132|| align=right|4,98|| align=right|5,615||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51954)||2001 QR249|| align=right|13,4|| align=right|3,184|| align=right|0,131|| align=right|17,39|| align=right|5,680||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51955)||2001 QG250|| align=right|13,1|| align=right|2,840|| align=right|0,131|| align=right|8,86|| align=right|4,786||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51956)||2001 QE251|| align=right|15,1|| align=right|2,559|| align=right|0,102|| align=right|12,46|| align=right|4,092||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51957)||2001 QF251|| align=right|13,9|| align=right|3,209|| align=right|0,074|| align=right|8,45|| align=right|5,748||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51958)||2001 QJ256|| align=right|11,2|| align=right|5,164|| align=right|0,110|| align=right|17,53|| align=right|11,74||JUT||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51959)||2001 QH257|| align=right|11,8|| align=right|3,193|| align=right|0,129|| align=right|19,61|| align=right|5,705||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51960)||2001 QW261|| align=right|13,4|| align=right|2,992|| align=right|0,032|| align=right|8,28|| align=right|5,174||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51961)||2001 QC266|| align=right|13,4|| align=right|3,174|| align=right|0,121|| align=right|14,67|| align=right|5,655||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51962)||2001 QH267|| align=right|10,8|| align=right|5,241|| align=right|0,060|| align=right|18,51|| align=right|12,00||JUT||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51963)||2001 QN276|| align=right|13,3|| align=right|3,125|| align=right|0,153|| align=right|23,90|| align=right|5,523||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51964)||2001 QU276|| align=right|13,7|| align=right|3,171|| align=right|0,076|| align=right|9,99|| align=right|5,646||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51965)||2001 QO281|| align=right|12,6|| align=right|3,156|| align=right|0,251|| align=right|25,82|| align=right|5,605||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51966)||2001 QG282|| align=right|13,0|| align=right|3,085|| align=right|0,112|| align=right|14,96|| align=right|5,418||MBA||19. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51967)||2001 QC283|| align=right|12,6|| align=right|3,093|| align=right|0,172|| align=right|15,71|| align=right|5,439||MBA||18. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51968)||2001 QR284|| align=right|13,7|| align=right|2,597|| align=right|0,152|| align=right|7,81|| align=right|4,184||MBA||31. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51969)||2001 QZ292|| align=right|11,4|| align=right|5,266|| align=right|0,022|| align=right|25,58|| align=right|12,09||JUT||16. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51970)||2001 RK3|| align=right|14,0|| align=right|3,031|| align=right|0,094|| align=right|11,92|| align=right|5,276||MBA||8. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51971)||2001 RP4|| align=right|13,8|| align=right|3,221|| align=right|0,109|| align=right|3,94|| align=right|5,780||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51972)||2001 RU19|| align=right|14,3|| align=right|3,165|| align=right|0,153|| align=right|1,63|| align=right|5,631||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51973)||2001 RX23|| align=right|14,4|| align=right|2,795|| align=right|0,004|| align=right|5,09|| align=right|4,672||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51974)||2001 RW31|| align=right|13,5|| align=right|3,089|| align=right|0,101|| align=right|9,73|| align=right|5,428||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51975)||2001 RD54|| align=right|14,3|| align=right|3,116|| align=right|0,156|| align=right|1,70|| align=right|5,500||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51976)||2001 RZ79|| align=right|13,9|| align=right|2,958|| align=right|0,093|| align=right|2,17|| align=right|5,086||MBA||9. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51977)||2001 RF120|| align=right|14,2|| align=right|2,990|| align=right|0,100|| align=right|10,31|| align=right|5,170||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51978)||2001 RQ126|| align=right|13,6|| align=right|3,106|| align=right|0,103|| align=right|9,47|| align=right|5,472||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51979)||2001 RU146|| align=right|13,7|| align=right|3,166|| align=right|0,129|| align=right|11,59|| align=right|5,632||MBA||9. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51980)||2001 RN147|| align=right|12,9|| align=right|2,982|| align=right|0,092|| align=right|11,51|| align=right|5,147||MBA||9. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51981)||2001 RS148|| align=right|13,4|| align=right|2,998|| align=right|0,119|| align=right|11,59|| align=right|5,191||MBA||10. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51982)||2001 RK150|| align=right|14,4|| align=right|2,992|| align=right|0,179|| align=right|4,90|| align=right|5,175||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|51983 Hönig||2001 SZ8|| align=right|13,1|| align=right|3,960|| align=right|0,124|| align=right|9,43|| align=right|7,879||HLD||19. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(51984)||2001 SS115|| align=right|12,2|| align=right|5,162|| align=right|0,068|| align=right|9,66|| align=right|11,73||JUT||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(51985)||2001 SA116|| align=right|13,5|| align=right|3,199|| align=right|0,105|| align=right|5,87|| align=right|5,722||MBA||22. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(51986)||2001 SA172|| align=right|13,3|| align=right|3,054|| align=right|0,084|| align=right|10,35|| align=right|5,336||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51987)||2001 SV179|| align=right|14,7|| align=right|2,926|| align=right|0,074|| align=right|1,63|| align=right|5,004||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51988)||2001 SV265|| align=right|14,8|| align=right|2,321|| align=right|0,117|| align=right|3,67|| align=right|3,534||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(51989)||2001 ST286|| align=right|12,1|| align=right|3,150|| align=right|0,107|| align=right|23,79|| align=right|5,589||MBA||22. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51990)||2001 SX286|| align=right|12,9|| align=right|3,042|| align=right|0,092|| align=right|11,13|| align=right|5,304||MBA||22. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51991)||2001 SQ339|| align=right|13,9|| align=right|3,116|| align=right|0,212|| align=right|13,06|| align=right|5,499||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51992)||2001 TX37|| align=right|13,4|| align=right|2,561|| align=right|0,172|| align=right|10,41|| align=right|4,097||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51993)||2001 TT43|| align=right|14,6|| align=right|2,444|| align=right|0,110|| align=right|7,51|| align=right|3,820||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51994)||2001 TJ58|| align=right|12,6|| align=right|5,213|| align=right|0,081|| align=right|12,35|| align=right|11,91||JUT||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51995)||2001 TK101|| align=right|13,8|| align=right|2,790|| align=right|0,113|| align=right|8,37|| align=right|4,660||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51996)||2001 TH118|| align=right|12,9|| align=right|2,801|| align=right|0,042|| align=right|15,38|| align=right|4,686||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51997)||2001 TW137|| align=right|12,5|| align=right|3,195|| align=right|0,131|| align=right|28,30|| align=right|5,709||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51998)||2001 TR174|| align=right|13,1|| align=right|3,132|| align=right|0,085|| align=right|18,33|| align=right|5,543||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51999)||2001 UC22|| align=right|13,5|| align=right|3,004|| align=right|0,035|| align=right|8,06|| align=right|5,206||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52000)||2001 UY22|| align=right|12,7|| align=right|3,067|| align=right|0,104|| align=right|10,62|| align=right|5,370||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov